Pacem in terris steht für:
 Pacem in terris (Enzyklika), Titel einer Enzyklika von Papst Johannes XXIII.
 Internationaler Musikwettbewerb Pacem in Terris (Eigenschreibweise PACEM IN TERRIS), Name eines Musikwettbewerbs in Bayreuth
Verein der katholischen Geistlichen Pacem in terris in der kommunistischen Tschechoslowakei

Siehe auch:
 Pacem in Terris Award